Wolyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung /Woliza) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Chmelnyzkyj, siehe Wolyzja (Chmelnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw, siehe Wolyzja (Krassyliw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Wolyzja (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol, siehe Wolyzja (Teofipol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Borodnjanka, siehe Wolyzja (Borodnjanka)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Wolyzja (Fastiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Wolyzja (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Wolyzja (Lwiw, Dawydiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Wolyzja (Lwiw, Rawa-Ruska)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Wolyzja (Sambir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, Stadtgemeinde Radechiw, siehe Wolyzja (Tscherwonohrad, Radechiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, Stadtgemeinde Sokal, siehe Wolyzja (Tscherwonohrad, Sokal)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, Stadtgemeinde Welyki Mosty, siehe Wolyzja (Tscherwonohrad, Welyki Mosty)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Wolyzja (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Landgemeinde Wolyzja, siehe Wolyzja (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Nowohujwynske, siehe Wolyzja (Schytomyr, Nowohujwynske)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Bereschany, siehe Wolyzja (Bereschany)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn, siehe Wolyzja (Husjatyn)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kremenez, siehe Wolyzja (Kremenez)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Laniwzi, siehe Wolyzja (Laniwzi)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidhajzi, siehe Wolyzja (Pidhajzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Wolyzja (Iwanytschi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Wolyzja (Kamin-Kaschyrskyj)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Wolyzja (Turijsk)

siehe auch: Wolica